Amira (insecten), insectengeslacht
 Amira (voornaam)
 Amira (hoofddoek)
 Amira (2021), een Egyptische/Jordaanse film uit 2021